La saison 2009-2010 de l'União Desportiva de Leiria débute le  avec la première journée de la Liga Sagres, pour se terminer le  avec la dernière journée de cette compétition.

L'União Leiria est également engagé en Coupe du Portugal et en Coupe de la Ligue.

Transferts en 2009-2010

L'effectif de la saison

Les rencontres de la saison

Matchs amicaux

Championnat du Portugal

Coupe du Portugal

Coupe de la Ligue 

 Phase de groupes - Groupe F

|}

Championnat

Classement 
au bout de la 

|}

Résultats par journée 

Leiria
2009-2010